Il singolare  del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Alex Kuznetsov era il detentrice del titolo.

Tim Smyczek ha battuto in finale Jack Sock 2-6, 7-6(7-1), 7-5.

Teste di serie

 Michael Russell (Quarti di finale, ritiro)
 Miša Zverev (primo turno)
 Denis Kudla (secondo turno)
 Ryan Sweeting (quarti di finale)

  Bobby Reynolds (primo turno)
  Tim Smyczek (Campione)
  Jack Sock (finale)
  Alex Kuznetsov (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2012